A magyar női teke-csapatbajnokság élvonal beli versenyét 1948 óta rendezik meg. Napjainkban a Magyar Teke Szövetség rendezi.

A legtöbb bajnoki címet a Ferencvárosi TC nyerte, 21-szer avatták őket bajnokká.

Az eddigi bajnoki dobogósok 
Az alábbi táblázatban olvashatók az élvonalbeli magyar teke-csapatbajnokságok dobogós csapatait. A csapatokat az adott időszakban használt nevével jelöltük.

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport (Nemzeti Sport)

női teke